Fontenoy-i csata (ejtsd: fontenoái) vagy fontenay-i csata (ejtsd fontenéi) előfordulásai

 fontenoy-i csata, 841. június 25-én, a Yonne megyei Fontenoy mellett, Jámbor Lajos császár fiai között
 fontenoy-i csata, 1745. május 11-én, a (mai) belgiumi Fontenoy (Antoing) mellett, az osztrák örökösödési háborúban